Amerikai Egyesült Államok
 Robertson megye (Kentucky)
 Robertson megye (Tennessee)
 Robertson megye (Texas)
 Robertson (Wyoming)
 Ausztrália
 Robertson (Új-Dél-Wales)